Миксины:
 Миксины  — класс из надкласса бесчелюстных.
 Миксины () — род из семейства миксиновых класса миксин.